Raduň (rod m. i ž., německy Radun) je obec ležící v okrese Opava. Žije zde  obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 801 ha. Je zde jeden obchod a tři hospody.

Poloha 
Ve vzdálenosti 6 km severně leží statutární město Opava, 7 km severovýchodně město Kravaře, 16 km jižně město Bílovec a 18 km jihovýchodně město Hlučín.

Název 
Jméno vesnice bylo odvozeno od osobního jména Radun nebo Radún, což byla domácká podoba některého složeného jména obsahujícího -rad- (například Radomil, Radimír, Bolerad). Význam jména byl "Radunův/Radúnův majetek".

Historie 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320. Počátkem roku 2013 dosáhl počet místních obyvatel rovného tisíce (v roce 2006 jich zde žilo 966).

Pamětihodnosti

Zámek Raduň 

Původně renesanční objekt přestavěl na počátku 19. století hrabě Jan Larisch-Mönnich na vybraně zařízenou klasicistní rezidenci, jež ve 2. polovině 19. století, za posledních majitelů knížat Blücherů z Wahlstattu, prošla rozsáhlými úpravami exteriéru a interiérů, podnícených dobovým romantizmem a historizmem.

Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy, severní (B) a jižní (A). Severní okruh vás provede přes soukromé pokoje knížat Blücherů z Wahlstattu (vstupní halou, kuřáckým pokojem, přijímacím salonkem a pracovnou pána domu) s restaurovanými stropními a nástěnnými dekoracemi, kachlovými kamny a vykládanými parketami ze 2. poloviny 19. století a pokračuje do původního obytného podkroví s rekonstruovanými hostinskými pokoji, doprovázenými provozně-hygienickým zákulisím. Jižní okruh nabízí atraktivně zařízené společenské a soukromé pokoje, mapující proměny životního rytmu aristokratické rodiny a služebného personálu v prostředí venkovské rezidence od počátku 19. až k polovině 20. století. Zahrnuje rovněž obnovené historické hygienické zázemí a prohlídku uzavřeného zámeckého nádvoří a západní zimní zahrady.

Vysoce ceněnou devizou zámeckého areálu je klasicistní oranžerie s okrasnou zahradou a komorní přírodně-krajinářský park, které pro své kompoziční a dendrologické kvality patří k nejvýznamnějším památkově chráněným systémům Moravskoslezského kraje.
Vedle tradičních prohlídkových tras nabízí státní zámek Raduň také řadu kulturně-společenských akcí; v areálu jsou rovněž pořádány svatební obřady.

Další pamětihodnosti 
 Kostel Nejsvětější Trojice

Základní škola a mateřská škola Raduň 
Tato škola poskytuje základní vzdělání zhruba pro 250–300 žáků z Raduně a blízkého okolí (tj. Chvalíkovic, Vršovic, Podvihova a Komárovských Chaloupek). Raduňská škola se nachází v lokalitě blízko u lesa, anglického zámeckého parku a zároveň rovněž kousek od centra vesnice. K dispozici je 12 odborných učeben, tělocvična, multifunkční hřiště, běžecká dráha a pískové doskočiště. Pedagogický sbor čítá obvykle okolo dvaceti pracovníků. Škola dlouhodobě spolupracuje s německou základní skolou a gymnasiem v Kelbře; vydává regionální časopis Naděje.

Významní rodáci a osobnosti spjaté s obcí 
 Rudolf Gudrich (1862–1937) - český učitel, politik a zakladatel českého hasičstva ve Slezsku

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Web obce

 
Vesnice v okrese Opava
Obce v okrese Opava
Sídla v Nízkém Jeseníku
Sídla v Opavské pahorkatině
Venkovský mikroregion Moravice